Vortex (boek)
Vortex (film)
Vortex (fluïdum), een draaiende beweging in een fluïdum

Vortex kan ook verwijzen naar het volgende:

Biologie
 Vortex (geslacht), een geslacht van platwormen

Natuurkunde
 Vorticiteit, een wiskundig concept gebruikt bij vloeistofdynamica
 Quantumvortex, een topologisch effect bij superfluïditeit en bij supergeleiders

Technologie:
 Vortex (satelliet), een klasse verkenningssatellieten van de Verenigde Staten
 Vortexmixer, een laboratoriumapparaat om vloeistoffen te mixen
 Subaru XT, een auto ook verkocht door Subaru als Subaru Vortex
 Vortex (computerspel), een computerspel van het genre actiespel en autoracespel

Achtbanen:
 Vortex (Calaway Park), een stalen achtbaan in Calaway Park
 Vortex (California's Great America), een staande achtbaan in California's Great America
 Vortex (Canada's Wonderland) een hangende achtbaan in Canada's Wonderland
 Vortex (Carowinds), een staande achtbaan in Carowinds
 Vortex (Kings Island), een stalen achtbaan in Kings Island
 Vortex (Siam Park City), een omgekeerde achtbaan in Siam Park City

Muziek:'
 Vortex (band), een Nederlandse heavymetalband